Het WTA-tennistoernooi van Taipei (officieel Taipei OEC Open) van 2018 vond plaats van 12 tot en met 18 november 2018 in de Taiwanese hoofdstad Taipei. Het was de zevende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op overdekte tapijtbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Belinda Bencic was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Chinese Zheng Saisai had zich kort voor aanvang van het toernooi afgemeld.

Het tweede reekshoofd, Luksika Kumkhum uit Thailand, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de met een wildcard toegelaten Duitse Sabine Lisicki in twee sets. Kumkhum wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Taipei op haar naam te schrij­ven. Het was haar tweede WTA-titel, beide in 2018. Zij won US$ 20.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Nederlandse Bibiane Schoofs wist door te dringen tot de halve finale – daar bleek zij niet opgewassen tegen de latere winnares.

Er waren geen Belgische deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 

Titelhoudsters Veronika Koedermetova en Aryna Sabalenka hadden zich niet voor deze editie van het toer­nooi ingeschreven.

Het eerste reekshoofd, Nao Hibino en Oksana Kalasjnikova, strandde al in de eerste ronde.

Het ongeplaatste Indiase duo Ankita Raina en Karman Thandi won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als vierde geplaatste Russische koppel Olga Dorosjina / Natela Dzalamidze dat tijdens de match-tiebreak bij een [12–12]-stand de strijd moest opgeven wegens een hamstring­blessure van Dzalamidze. Zowel Raina als Thandi wonnen hiermee hun eerste WTA-titel.

De Nederlandse Bibiane Schoofs speelde samen met Magdalena Fręch (Polen) – zij bereikten de tweede ronde.

Er waren geen Belgische deelneemsters.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

* Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Taipei 2018
Taipei